Вальнер Франкович (; род. 9 июля 1968, Раша) — хорватский гандболист, чемпион Олимпийских игр 1996 года и Средиземноморских игр 1997 года.

Ссылки 
 

Гандболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по гандболу
Игроки ГК «Загреб»
Игроки ГК «Карловац»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Хорватии